Cupola House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Cupola House (Edenton, North Carolina), NRHP-ID 70000889
 Cupola House (Egg Harbor, Wisconsin), NRHP-ID 79000073